Goodwin je lahko:
 Goodwin (priimek)
 Goodwin, Južna Dakota
 Goodwin Field
 Jezero Goodwin, Washington

Glej tudi 
 Godwin